Ernst Viebig ist der Name folgender Personen:

*Ernst Viebig (Verwaltungsjurist) (1810–1881), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker
Ernst Viebig (Komponist) (1897–1959), deutscher Komponist